

Toponymes

Alhambra,  hameau du comté de Clearwater, en Alberta ;

Alhambra, commune de la province de Ciudad Real ;

Alhambra, ville du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie ;
 Alhambra, ville du comté de Madison, dans l'État de l'Illinois ;
 Alhambra, quartier de la ville de Phoenix, capitale de l'État de l'Arizona ;
 Alhambra Township, en Illinois.

Monuments 
 Alhambra, monument de l'architecture islamique situé à Grenade, en Espagne
 Alhambra, music-hall parisien, démoli dans les années 1960, nouvelle salle inaugurée en 2008
 L'Alhambra, théâtre d'opérette, baptisé L'Alhambra en 1890, puis rebaptisé Théâtre Moncey en 1891
 Alhambra, théâtre bruxellois, démoli dans les années 1970
 Alhambra, ancien hôtel niçois de style néo-mauresque, aujourd'hui une résidence
 Alhambra, salle de spectacle à Genève, classée monument historique en 1996
 Alhambra Theatre, à Londres
 Théâtre de l'Alhambra, à Bordeaux

Autres 
 Alhambra, luthier espagnol, fabricant de guitares
 Alhambra, jeu de société créé par Dirk Henn
 Alhambra, voiture de type monospace du constructeur Seat

Homonymie de localités aux États-Unis